Les  forment une famille éteinte et fossile de reptiles marins de l'ordre des plésiosauriens. Ils avaient le long cou des Plesiosauroidea (les plésiosaures "vrais") et ont survécu du début du Jurassique à la fin du Crétacé. 

Ils se nourrissaient essentiellement de poissons et de céphalopodes.

Étymologie 
Le nom Elasmosauridae vient de elasmos (ελασμος) « fine plaque », en référence aux plaques de leur pelvis, et  sauros (σαυρος) « lézard ».

Dimensions 
Les premiers Elasmosauridae étaient petits, environ . À la fin du Crétacé, ils pouvaient atteindre , comme lElasmosaurus. Leur cou était le plus grand de tous les Plesiosauroidea avec environ 32 à  cervicales.

Familles et genres 

Selon  :

Cladogramme 

Pour mémoire : l'espèce citée dans cette liste, Pliosaurus gigas (ancien nom) est syn. de Elasmosaurus gigas et de Plesiosaurus gigas. Le genre Pliosaurus n'appartient pas aux Plesiosauroidea mais bien aux Pliosauroidea.

Voir aussi 
 la liste de clades de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 
 Elasmosauridae sur palaeos.com

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1869